Antrim může označovat:
 Hrabství Antrim – hrabství v Severním Irsku
 Antrim (město) – hlavní město stejnojmenného hrabství
 Glens of Antrim – oblast v irském hrabství Antrim
 Antrim (plošina) – geomorfologický celek v irském hrabství Antrim
 Antrim County – okres ve státě Michigan v USA